Virale marketing, een marketingtechniek om de bekendheid van een merk te vergroten
Viral video, een video die in korte tijd zeer populair wordt
Viral (2016), Amerikaanse film uit 2016 
Viraal (lied), een lied van Frenna in samenwerking met Mula B uit 2019